Samtfuß steht für folgende Hutpilze:

 Samtfuß-Holzkrempling
 Samtfußrübling